

Населені пункти та їхні частини

 Карпно — село в гміні Льондек-Здруй Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Карпно — село в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Карпно — осада в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Карпно — осада в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Карпно — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки